Orden der Ehre steht für folgende Orden und Ehrenzeichen:

 Orden der Ehre (Armenien)
 Orden der Ehre (Griechenland)
 Orden der Ehre (Moldawien)
 Orden der Ehre (Russland)
 Orden der Ehre (Transnistrien)
 Orden der Ehre (Weißrussland)
 Orden Kurmet, Kasachstan
 Ehrenzeichen der Sowjetunion